Simon Peter (parochie, Kolding)
Simon Peter (parochie, Kopenhagen)